Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 358 dans le monde.

 Route 358 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 358 au Québec, Canada
 Route nationale 358 en France